Zkratka EPP má více významů, mimo jiné:

 Extensible Provisioning Protocol – internetový protokol pro komunikaci mezi registrátory a doménovými registry
 Evropská lidová strana (anglicky European People's Party)
 Enhanced Performance Profile
 Extrudovaný polypropylen – velmi odolný pěnový materiál, využívaný například pro stavbu RC letadel
 Enhanced Parallel Port – hardwarový komunikační port osobního počítače
 Elmedia Player Playlist – textový soubor playlist pro multimediální přehrávač Elmedia Player (Mac OS)
 Epp, nebo také Eppka – Pomáhej pohybem je mobilní aplikace Nadace ČEZ, která umožňuje uživatelům přeměnit vlastní pohyb na body a ty věnovat některému z neziskových projektů. Pokud se podaří shromáždit dostatečný počet bodů, nadace tento projekt finančně podpoří.
 Evropský paletový pool (EPP) – uzavřená dohoda mezi železničními správami (SBB, ÖBB, DB) roku 1961 sdružené v UIC na standardizaci palety EUR. V roce 1964 se připojily Československé státní  dráhy. V roce 1994 České dráhy.